

Jedinice The Walt Disney Company 
 The Walt Disney Company, javno trgovačko društvo na Njujorškoj burzi
 Walt Disney Studios (Burbank), sjedište tvrtke i studio u Burbanku, Kalifornija
 Walt Disney Studios (divizija), filmska divizija
 Walt Disney Studios Motion Pictures, kazališna distribucijska tvrtka
 Walt Disney Pictures, produkcijska kuća
 Walt Disney Animation Studios, glavni animacijski studio (ranije poznat kao Walt Disney Feature Animation)
 Walt Disney Studios Home Entertainment, tvrtka za distribuciju kućne zabave
 Disney Media Networks, bivši odjel prije restrukturiranja Disney Media and Entertainment Distribution-a u listopadu 2020., Disney General Entertainment Content te ESPN i Sports Content
 Walt Disney Television, američka tvrtka za zabavu
 Disney Channel, kabelska TV mreža
 Disney XD, dječji program 
 Disney+, usluga videa na zahtjev
 Disney Music Group, glazbeni izdavački ogranak
 Disney Parks, Experiences and Products, odjel koji upravlja i gradi Disney tematske parkove i odmarališta za odmor, Disney dućane, izdavaštvo i digitalne medije, igre i interaktivna iskustva
 Walt Disney World, zabavni resort
 Disneyland, prvi od dva tematska parka izgrađena u Disneyland Resortu u Anaheimu, Kalifornija
 Disneyland Paris tematski park u Parizu

Ostalo 
 Disney, Oklahoma, grad u Sjedinjenim Državama
 Disney bomba, britanska "raketno potpomognuta" bomba iz Drugog svjetskog rata
 Krater Disney, merkurijanski krater
 Disney Street, ulica u Londonu

Osobe s prezimenom Disney

Walt Disney i rodbina 
 Walt Disney (1901. – 1966.), osnivač tvrtke Walt Disney
 Roy Oliver Disney (1893. – 1971.), Walterov brat i suosnivač tvrtke Walt Disney
 Roy Edward Disney (1930. – 2009.), sin Roya Olivera i vođa kampanje "Save Disney"
 Abigail Disney (rođena 1960.), Walterova unuka, filantropkinja i filmašica
 Lillian Disney (1899. – 1997.), Walterova žena
 Elias Disney (1859. – 1941.), Walterov i Royev otac
 Herbert Arthur Disney (1888. – 1961.), brat Waltera i Roya O.
 Diane Marie Disney (1933. – 2013.), Walterova kćer
 Sharon Mae Disney (1936. – 1993.), Walterova posvojena kćer

Ostali 
 Donald Disney, stipendist instituta inženjera elektrotehnike i elektronike
 Doris Miles Disney (1907. - 1976.), američka spisateljica
 Dorothy Cameron Disney (1903. - 1992.), američka spisateljica
 John Disney (arheolog) (1779. - 1857.), engleski odvjetnik i arheolog
 John Disney (ornitolog) (1919. - 2014.), australski ornitolog
 John Disney (svećenik) (1677. - 1730.), engleski svećenik
 John Disney (unitarijanac) (1746. - 1816.), engleski unitarijanski ministar i biografski pisac
 Melissa Disney, američka glasovna glumica
 Moore Disney (1766. - 1846.), časnik britanske vojske
 Wesley Ernest Disney, bivši američki kongresnik iz Oklahome
 Mike Disney, astronom

Razdvojba